Allonnes puede referirse a: 

 Allonnes (Eure y Loir), comuna francesa de Eure y Loir.
 Allonnes (Maine y Loira), comuna francesa de Maine y Loira.
 Allonnes (Sarthe), comuna francesa de Sarthe.